Un certain nombre de marines de guerre portent ou ont porté le nom de marine royale.

Marines actuelles 
 Royal Navy pour la marine royale britannique ;
 Royal Australian Navy pour la marine royale australienne ;
 Marine royale danoise ;
 Marine royale malaisienne ;
 Marine royale marocaine ;
 Koninklijke Marine pour la marine royale néerlandaise ;
 Royal New Zealand Navy pour la marine royale néo-zélandaise ;
 Marine royale norvégienne ;
 Marine royale saoudienne ;
 Marine royale suédoise ;
 Marine royale thaïlandaise.

Noms historiques 
 Entre 1624 et 1789, la Marine française était appelée Marine royale.
 Entre 1831 et 1862, la Marine belge était appelée Marine royale.
 La Regia Marina est le nom donné à la marine italienne pendant la période du royaume d'Italie (1861 à 1946).